Saint-Pierre-d'Entremont (Isère)
 Saint-Pierre-d'Entremont (Orne)
 Saint-Pierre-d'Entremont (Savoie)